Авьон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 120,6 км². Население 2561 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе